Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2005/06 enthält alle für die deutsche Schachbundesliga 2005/06 gemeldeten Spieler mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 6 Ersatzspieler melden, zusätzlich konnten mit den Ranglistennummern 15 und 16 einheimische Jugendliche (Jahrgang 1986 oder jünger) gemeldet werden. Insgesamt 9 Vereine nutzten diese Möglichkeit, von diesen meldeten drei je einen zusätzlichen Jugendlichen und sechs je zwei zusätzliche Jugendliche. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der Godesberger SK kam mit 11 Spielern aus, die meisten Spieler setzten die SG Porz, die SG Kirchheim, der SC Eppingen und der SK Zehlendorf ein, nämlich je 14. Für Kirchheim und Zehlendorf bedeutete dies, dass alle gemeldeten Spieler mindestens einmal spielten. Insgesamt kamen 206 Spieler zum Einsatz, von denen 32 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler der Saison war Philipp Schlosser (OSC Baden-Baden) mit 12,5 Punkten aus 15 Partien, einen Punkt weniger erreichten Erik van den Doel (SG Porz) und Vlastimil Babula (Werder Bremen), wobei van den Doel 14 Partien spielte, Babula 15. 11 Punkte aus 14 Partien erreichte Lars Thiede (SF Berlin). Mit Almira Scripcenco (Werder Bremen), Arkadi Rotstein (SG Porz), Pawel Tregubow (SV Mülheim-Nord), Waleri Beim und Markus Stangl (TV Tegernsee) erzielten fünf Spieler 100 %, allerdings spielten diese nur wenige Partien. Scripcenco wurde viermal eingesetzt, Rotstein, Tregubow und Beim je zweimal, Stangl einmal. Scripcenco war gleichzeitig die erste Frau, die in einer Saison der eingleisigen Bundesliga 100 % erreichte.

Ältester Spieler der Saison war der beim SK Zehlendorf spielende Harald Lieb (1934–2015), jüngste Spielerin die beim SC Leipzig-Gohlis spielende Melanie Ohme (* 1990).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom 1. Oktober 2005; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISL = Island, ISR = Israel, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV Wattenscheid

Schachgesellschaft Solingen

SG Porz

Godesberger SK

Sportfreunde Katernberg

SV Mülheim-Nord

OSC Baden-Baden

SG Heidelberg-Kirchheim

Hamburger SK

Werder Bremen

Schachfreunde Berlin

Schachclub Eppingen

SC Leipzig-Gohlis

TV Tegernsee

SC Kreuzberg

SK Zehlendorf

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege sind berücksichtigt.
 Die GM-Norm von Ralf Appel wurde aus 10 Partien erspielt.
 Die GM-Norm von Jan-Michael Sprenger wurde aus 10 Partien erspielt.
 Die GM-Norm von Daniel Hausrath wurde aus 13 Partien erspielt.
 Die IM-Norm von Joachim Wintzer wurde aus 10 Partien erspielt.
 Die IM-Norm von Klaus-Peter Zuse wurde aus 10 Partien erspielt.

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2005/06 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Saisonstatistik von Thomas Jackelen auf der Website des Godesberger SK

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 2005
Schach 2006